

Zemljopis 

 Misoča (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš.
 Misoča (rijeka), rijeka u Bosni i Hercegovini